Canário — ave
 Canário-da-terra-verdadeiro — espécie de canário
 Canário doméstico – espécies de canários criados em cativeiro
 Canário vermelho — espécies de canários criados em cativeiro

Geografia
 Lagoa do Canário — lagoa nos Açores
 Mata do Canário — parque natural nos Açores
 Pico do Canário — elevação nos Açores

Outros
 Dialeto canário — dialeto falado nas Canárias

Desambiguações de topônimos